Германешти има више значења:

 Германешти (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Германешти (Дранчени), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Германешти (Банка), насеље у округу Васлуј у Румунији